Telos steht für:

 das altgriechische Wort τέλος (Ziel)
 in der Philosophie und Rhetorik das Ziel oder den Endzweck, siehe Teleologie und Zweck
 in der Rechtswissenschaft das Ziel bzw. den Zweck eines  Gesetzes, vgl. auch  teleologische Auslegung
 die antike Bezeichnung der griechischen Insel Tilos
 eine Verlagskooperation von neun christlichen Verlagen in Deutschland, siehe: Telos (Verlagskooperation)
 eine amerikanische akademische Zeitschrift, siehe Telos (Zeitschrift)
 Telos – Die Welt von morgen, Zeitschrift für eine freiheitliche und soziale Lebensordnung (1924–1980)
 TeLOS, eine Linux-Distribution 
 telos Systementwicklung GmbH, Ein Deutsches Ingenieurbüro mit Schwerpunkt Hard- und Softwareentwicklung 
 Telos Alliance, Ein Anbieter professioneller Audiolösungen mit Sitz in Cleveland, Ohio, USA